Nordfriedhof steht unter anderem für die folgenden Begräbnisstätten:

 Nordfriedhof (Augsburg)
 Nordfriedhof (Bonn)
 Nordfriedhof (Cottbus)
 Nordfriedhof (Dresden)
 Nordfriedhof (Dortmund)
 Nordfriedhof (Düsseldorf)
 Nordfriedhof (Essen)
 Nordfriedhof (Halle)
 Nordfriedhof Neckargartach, Heilbronn
 Nordfriedhof (Hildesheim)
 Nordfriedhof (Ingolstadt)
 Nordfriedhof (Jena)
 Nordfriedhof (Kiel)
 Nordfriedhof (Köln)
 Nordfriedhof (Leipzig)
 Nordfriedhof (Magdeburg) (ehemaliger Friedhof)
 Nordfriedhof (Minden)
 Alter Nordfriedhof (München) (ehemaliger Friedhof)
 Nordfriedhof (München)
 Nordfriedhof (Nordhorn)
 Nordfriedhof (Oberhausen)
 Nordfriedhof (Recklinghausen)
 Nordfriedhof (Wiesbaden)

 Norra begravningsplatsen (Solna)
 Cimetière du Nord Paris
 Nordfriedhof (Straßburg) (Cimetière Nord)
 Tanah Perkuburan Utara Manila

Siehe auch:
 U-Bahnhof Nordfriedhof München

fr:Cimetière du Nord
ru:Северное кладбище